Жанааул ( — новое село) — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Жанааул — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Жанааул — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Жанааул — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жанааул — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Жанааул — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Жанааул — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Жанааул — село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Жанааул — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.
 Жанааул — до 2001 г. название села Агынсай в Жетысайском районе Туркестанской области.

Россия 
 Жанааул — аул в Москаленском районе Омской области.

См. также 
 Жан-Аул
 Жана-Аул
 Жанаауыл